Rebay ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Rebay (1880–1953), österreichischer Komponist, Pianist, Chorleiter und Pädagoge
 Hilla von Rebay (1890–1967), deutsche Malerin und Gründungsdirektorin des Guggenheim-Museums in New York
 Marcia von Rebay (* 1992), Synchronsprecherin
 Wilhelm Rebay von Ehrenwiesen (1909–2004), Landrat im besetzten Polen, Oberregierungsdirektor in Bayern